Georges Le Cordier est un auteur de livres pour enfants ;
 Jacques Le Cordier est un évêque catholique français.

 Brigitte Lecordier (1961-), une actrice française spécialisée dans le doublage.